Qiyuan ist:

die Kurzform des Namens der nationalen chinesischen Organisation für Brett- und Kartenspiele, siehe Zhongguo Qiyuan;
der Staatsforst Qiyuan (奇源林场) im Kreis Raohe der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qiyuan (Raohe).